Ири́на Горбачёва: Горбачёва, Ирина Анатольевна (род. 1988) — российская актриса театра, кино и дубляжа, блогер и музыкант.
 Горбачёва, Ирина Юрьевна (Пастухова; род. 1968) — советская, киргизская и российская биатлонистка.